Kübelsbach ist ein geographischer Name:

 Kübelsbach (Reichertsheim), Einöde der Gemeinde Reichertsheim, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Kübelsbach (Geroldsbach), linker Oberlauf des Geroldsbachs (zur Schwabach, zur Regnitz) bis Unterschöllenbach, Markt Eckental, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern

Siehe auch:
 Kübelbach